Келлихер (город, Миннесота)
 Келлихер (тауншип, Миннесота)
 Келлихер, Билл (род. 1971) — гитарист и бэк-вокалист грув-металлической группы Mastodon.